Halbmast steht für:
Trauerbeflaggung
die Beschreibung des Fruchtansatzes bei Waldbäumen, siehe Mast (Wald)
Siehe auch
Halbmastwurf